Damara kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Damara (ort), Ombella-Mpoko, 
 Damara (subprefektur), Ombella-Mpoko,

Guinea 

 Damaro, ort, Kankan Region, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar
Robotskapade Guineaförgreningar